Vars (Hautes-Alpes)
 Vars (Charente)
 Vars (Haute-Saône)
ook:
Vars-sur-Roseix,  Corrèze